Первая лига 1989/1990 () — 50-й сезон чемпионата Албании с момента его основания. Действующий чемпион на протяжении сезона «17 Нентори» не смог защитить свой титул.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Ссылки 
 Статистика на giovanniarmillotta.it

1989/1990
Албания
Албания
1989 год в Албании
1990 год в Албании
Национальные футбольные чемпионаты в сезоне 1989/1990